De la Barre kan syfta på bland andra:

 François Poullain de La Barre (1647–1723), fransk filosof
 Jean-François de la Barre (1745–1766), fransk adelsman
 Michel de La Barre (före 1675–1745), fransk flöjtist och dirigent
 Reinhold Johan De la Barre (före 1660–1724), svensk militär

Franska efternamn